Makabejské hry 2005 (hebrejsky המכביה ה-17 ישראל תשס"ה) byly 17. „židovskou olympiádou“, do té doby to byly největší hry v historii. Zúčastnilo se jich 7 700 sportovců z 55 zemí; např. více než 900 z USA, 500 z Austrálie a přes 2 000 z Izraele.

V medailovém pořadí skončil na prvním místě Izrael s 228 zlatými medailemi, na druhém místě USA se 71 zlatými medailemi a třetí skončili Rusové s patnácti zlatými medailemi.

Zúčastněné komunity

Medailové pořadí

Externí odkazy 
 

Makabejské hry
Multisportovní události v roce 2005
Multisportovní události v Izraeli
Sport v Ramat Ganu
Sport v Izraeli v roce 2005

he:המכביה#המכביה השבע עשרה